

Patronyme 

 André d'Ailleboust, marchand à Autun et économe de l'Abbaye de Saint-Martin d'Autun, seigneur de Collonge-la-Madeleine (les d'Ailleboust du Canada sont ses descendants) ;
 Charles  d'Ailleboust (?-1585), évêque d'Autun, de (1573-1585), fils de Pierre d'Ailleboust, médecin de François .
 Jean d'Ailleboust (?-1594, calviniste, médecin à Auxerre, puis Sens, premier médecin de Henri III, auteur de plusieurs ouvrages de médecine, fils de Pierre d'Ailleboust, médecin de François  ;
 Louis d'Ailleboust de Coulonge (1612-1660), gouverneur de la Nouvelle-France ;
 Louis d'Ailleboust (1656-1747), marchand de fourrures au Canada, coureur des bois ;
 Pierre d'Ailleboust (?-1531), catholique, médecin à Autun, médecin ordinaire de François .

Toponyme 

 Lac D'Ailleboust, un plan d'eau du bassin versant de la rivière Péribonka, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Rivière D'Ailleboust, un cours d'eau du versant de la rivière Péribonka, dans Passes-Dangereuses, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

Voir aussi 
 Les Aillebouts, un hameau sur la commune de Bonsmoulins dans l'Orne
 Alibourg, ou Alibour, le nom déformé selon Mr Roland Niaux de la famille d'Ailleboust qui tint le fief au , hameau au finage de Collonge-la-Madeleine, au diocèse d'Autun